Madobe peut renvoyer à :
 Ahmed Mohamed Islam, dit Madobe, personnalité politique somalienne
 Adan Mohamed Nuur Madobe, personnalité politique somalienne